Norway – esonimo inglese di Norvegia

 Stati Uniti d'America
 Norway – città della Contea di Orangeburg, Carolina del Sud
 Norway – census-designated place della Contea di White, Indiana
 Norway – città della Contea di Benton, Iowa
 Norway – città della Contea di Oxford, Maine
 Norway – città della Contea di Dickinson, Michigan
 Norway – comunità non incorporata della Contea di Thomas, Nebraska
 Norway – città della Contea di Herkimer, New York
 Norway – città della Contea di Racine, Wisconsin